Эта статья содержит информацию о квалификационных раундах Кубка УЕФА 2005/06.

В рамках квалификации было проведено два раунда, которые определили 31 участника первого раунда. При жеребьёвке каждого из раундов участвующие команды делились на 2 корзины («сеяные» и «несеяные») в соответствии с их коэффициентами на конец сезона 2004/05, а также на 3 географические зоны.

Первый квалификационный раунд 
В первом раунде стартовали 50 клубов. Жеребьёвка состоялась 24 июня 2005 года. Первые матчи прошли 14 июля, ответные — 28 июля 2005 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй квалификационный раунд 
Во втором раунде участвовали 62 клуба, среди которых 25 победителей первого отборочного раунда. Жеребьёвка была проведена 29 июля 2005 года. Первые матчи прошли 11 августа, ответные — 25 августа 2005 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

Кубок УЕФА 2005/2006